Joe Kelly (Formule 1), Formule 1-coureur
 Joe Kelly (jazzmusicus), Jazzmuzikant